Ноэль Моник Куинн (; род. 3 января 1985 года, Лос-Анджелес, штат Калифорния, США) — американо-болгарская профессиональная баскетболистка, которая играла в женской национальной баскетбольной ассоциации. Она была выбрана на драфте ВНБА 2007 года в первом раунде под общим четвёртым номером клубом «Миннесота Линкс». Играла на позиции атакующего защитника. После окончания своей карьеры вошла в тренерский штаб Дэна Хьюза, а после его отставки сама стала главным тренером «Сиэтл Шторм».

Ранние годы 
Ноэль родилась 3 января 1985 года в городе Лос-Анджелес (Калифорния), в семье Юджина Джексона и Голден Куинн, у неё есть старшая сестра, Элонте, а училась она немного южнее в городе Торранс в средней школе имени епископа Джорджа Томаса Монтгомери, в которой выступала за местную баскетбольную команду.

Студенческая карьера

Профессиональная карьера

Тренерская карьера

Примечания

Ссылки 
 Профайл на сайте WNBA.com
 Статистика в WNBA на сайте Basketball-reference.com
 Студенческая карьера в NCAA на сайте uclabruins.com

Баскетболисты США
Баскетболисты Болгарии
Игроки сборной Болгарии по баскетболу
Игроки «Миннесота Линкс»
Игроки БК «Вичи-Айстес»
Игроки «Лос-Анджелес Спаркс»
Игроки ЖБК «Элицур» Рамла
Игроки ЖБК «Спарта&К»
Игроки «Вашингтон Мистикс»
Игроки ЖБК «Мондвиль»
Игроки «Сиэтл Шторм»
Игроки ЖБК УСК
Игроки ЖБК «Быдгощ»
Игроки «Финикс Меркури»
Игроки ЖБК «Дайк Наполи»
Баскетбольные тренеры США
Тренеры «Сиэтл Шторм»